Numele Beuran se poate referi la unul din următorii:
 Grigore Beuran (1924-1999), prozator și romancier român
 Mircea Beuran (n. 1953), medic chirurg român, profesor universitar, fost ministru al sănătății